Stratford is een plaats (town) in de Canadese provincie Prins Edwardeiland en telt 5869 inwoners (2006). De oppervlakte bedraagt km².

Plaats in Prins Edwardeiland